«Марш Азербайджана» () — государственный гимн Азербайджанской Республики, один из главных государственных символов Азербайджана, наряду с флагом и гербом. Мелодия гимна написана в 1919 году азербайджанским композитором Узеиром Гаджибековым, слова принадлежат поэту Ахмеду Джаваду. Гимн официально принят 27 мая 1992 г. после восстановления независимости Азербайджана.

История гимна 

В годы Азербайджанской Демократической Республики композитор Узеир Гаджибеков написал два марша. Оба этих произведения были опубликованы в книге турецкого музыковеда Этема Унгёра «Тюркские марши» (), опубликованной в 1965 году в Анкаре. Их рукописи были доставлены в Турцию братом композитора Джейхуном Гаджибековым. Один из этих маршей называется «Азербайджанский национальный марш» (). В 1919 году это произведение было удостоено первой награды объявленной правительством АДР (об этом было сказано в газете «Азербайджан» от 14 ноября 1919). Рукопись этого марша, написанная У. Гаджибековым хранится в доме-музее композитора в Баку.

Про второй марш, называющийся «Марш Азербайджана» (), турецкий публицист даёт следующую информацию: «В те годы, когда Азербайджан ещё не потерял свою независимость, этот марш пели в военных школах перед началом занятий». Позднее этот марш в аранжировке для хора и оркестра композитора Айдына Азимова был принят в качестве государственного гимна Азербайджанской Республики. То, что этот марш был гимном Азербайджанской Демократической Республики подтверждается и документами, хранящимися в доме-музее Узеира Гаджибекова.

По решению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 27 мая 1992 года «Марш Азербайджана», музыка которого была написана Узеиром Гаджибековым, а слова — Ахмедом Джавадом, был принят в качестве государственного гимна Азербайджанской Республики. По решению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 2 марта 1993 года было утверждено положение о государственном гимне Азербайджанской Республики.

Текст гимна можно встретить на азербайджанской банкноте номиналом в 5 манат. Текст гимна из позолоченной бронзы также установлен на Площади государственного флага в Баку. В 2011 году в честь 20-летия независимости Азербайджанской Республики была выпущена почтовая марка с текстом гимна.

Текст

Азербайджанский текст

В других алфавитах

Переводы

См. также 
 Гимн Азербайджанской ССР

Источники

Ссылки 
 Музыка гимна (без слов)
 Гимн Азербайджана 
 Азербайджан. Государственные символы и атрибуты

Государственные символы Азербайджана
Азербайджан
Патриотические песни Азербайджана
Произведения Узеира Гаджибекова
Песни 1919 года
Песни на азербайджанском языке
1992 год в Азербайджане